Мария Николаевна Толстая:
 Толстая, Мария Николаевна (урождённая княжна Волконская; 1790—1830) — мать Льва Николаевича Толстого.
 Толстая, Мария Николаевна (1830—1912) — схимонахиня, прототип Любочки в автобиографической трилогии Толстого «Детство» — «Отрочество» — «Юность».